Иван Веселовский:
 Веселовский, Иван Николаевич (1892—1977) — советский механик, математик и историк науки; переводчик «Альмагеста».
 Веселовский, Иван Семёнович (1795—1867) — профессор физики Московского университета.